Гнилки — название населённых пунктов.

Россия 
 Гнилки — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Гнилки — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Гнилки — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Гнилки — деревня в Островском районе Псковской области.
 Гнилки — деревня в Порховском районе Псковской области.